El Guarco puede referirse a:

En personas:
 El Guarco, rey indígena costarricense durante la Conquista española.

En lugares:

 El Guarco es el cantón número 8 de la provincia de Cartago (Costa Rica).
 Valle de El Guarco, es una zona geográfica de la provincia de Cartago (Costa Rica).